złotka – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych
 Złotka – amerykański serial telewizyjny
 Złotka O’Gilt – postać fikcyjna z serialu „Kacze opowieści”